ZDB steht für:

 Zeitschriftendatenbank
 Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

 
ZDB